Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Anna Maria Fernández e Julie Richardson che hanno battuto in finale Barbara Gerken e Heather Ludloff 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Sharon Walsh (semifinali)
 Barbara Gerken /  Heather Ludloff (finale)

 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (primo turno)
 Belinda Cordwell /  Louise Field (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1987